

Botanica 
 Felce – nome comune di piante della divisione Pteridophyta
Felce aquilina
Felce dell'aria
Felce dolce
Felce femmina
Felce maschio
Felce maschio minore
Felce regale

Altro 
 Felce – comune francese, situato nel dipartimento dell'Alta Corsica nella regione della Corsica
 Felce – figura araldica
 Pietro Felce – storico italiano di origine corsa
 Verde felce – gradazione di verde

Pagine correlate 

Felcetta